Коло́дязне (до 1945 року — Чонрав; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.